Axel Leijonhufvud kan syfta på bland andra:

 Axel Stensson (Leijonhufvud) (1554–1619), svensk greve och riksråd  

 Axel Leijonhufvud (1812–1897), svensk friherre och militär
 Axel Leijonhufvud (1824–1908), svensk friherre och militär
 Axel Leijonhufvud (1898–1988), svensk friherre och jägmästare
 Axel Leijonhufvud (1933–2022), svensk nationalekonom